En botánica, hierba del cuchillo puede referirse a:

 El nombre común de la planta Carpobrotus edulis, una Aizoaceae perenne e invasiva.
 El nombre común de la planta Sanguisorba minor, una Rosaceae bienal.
 El nombre común de la planta '''''Sanguisorba officinalis.